William Grimes ist der Name folgender Personen:

* William Grimes (Journalist) (Biff; * 1950), US-amerikanischer Journalist und Kritiker 
 William C. Grimes (1857–1931), US-amerikanischer Politiker 
 William Francis Grimes (1905–1988), walisischer Archäologe